Tall Stories from Under the Table è il secondo album dei Dogs, pubblicato nel 2007.

Tracce

Collegamenti esterni